Krnjević ist der Familienname folgender Personen:

 Juraj Krnjević (1895–1988), jugoslawischer Politiker
 Krešimir Krnjević (1927–2021), kanadischer Neurophysiologe